Collegio elettorale di Milano II – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Milano II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Milano II – collegio elettorale della Repubblica italiana